Ekedahl är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 364 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Ekedahl
 Alfred Ekedahl (1860–1936), präst
 Esaias Ekedahl (1856–1926), präst och skolman
 Gunnar Ekedahl (1901–1962), jurist
 Ivan Ekedahl (1908–1998), konstnär
 John Ekedahl (född 1960), sångare
 Lisa Ekedahl (1895–1980), jurist och rösträttskvinna
 Sven Ekedahl (1879–1950), jurist
 Torsten Ekedahl (1955–2011), matematiker
 Waldemar Ekedahl (1869–1953), skolman
 Wilhelm Ekedahl (1830–1918), präst

Källor

Svenska efternamn